Die A Lyga 1993/94 war die 4. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. Juli 1993 und endete am 29. Mai 1994.

Titelverteidiger war Ekranas Panevėžys.

Modus 
In dieser Saison gab es keine Aufsteiger. Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine 

 FBK Kaunas
 FK Inkaras Kaunas
 Sirijus Klaipėda
 Aras Klaipėda
 ROMAR Mažeikiai
 Ekranas Panevėžys
 Sakalas Šiauliai
 Tauras Karšuva Tauragė
 Žydrius Marijampolė 
 Geležinis Vilkas Vilnius
 FK Panerys Vilnius
 Žalgiris-EBSW Vilnius

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

 Die Ergebnisse von Neris Vilnius (Spieltag 1 – 11) in Klammern.

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1993/94